Николетта Браски (; род. 19 апреля 1960 года, Чезена, Италия) — итальянская актриса и продюсер, также известна по своим актёрским работам совместно с мужем, актёром и режиссёром Роберто Бениньи.

Биография 
Николетта Браски училась в Римской Академии драматического искусства, именно в студенческие годы она познакомилась со своим будущим мужем Роберто Бениньи, в 1980 году. И уже спустя три года выходит на экраны их первая совместная картина «Ты беспокоишь меня». Затем она появилась в двух фильмах американского кинорежиссёра и сценариста Джима Джармуша («Вне закона» и «Таинственный поезд»), Бернардо Бертолуччи («Под покровом небес»), Марко Феррери («Как хороши белые люди») и других.

Награды 
 За самый удачный фильм в её кинокарьере «Жизнь прекрасна» была номинирована на награду Гильдии киноактеров США за лучший актёрский состав.
 За фильм «Яйца вкрутую» была удостоена премии «David di Donatello» (премия равносильна американскому «Оскару»).
 В 2002 году была членом жюри Берлинского кинофестиваля.

Фильмография

Ссылки